Ablehnungsfront steht für:
 Ablehnungsfront (Palästinenser), Zusammenschluss palästinensischer Gruppen gegen Israel (nach 1990)
 Front der Standhaftigkeit, informelles Bündnis einiger arabischer Staaten zur Unterstützung der PLO (1977–80)